Кањице могу бити:

 Кањице (Брно-околина), насељено мјесто у округу Брно-околина, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Кањице (Домажлице), насељено мјесто у округу Домажлице, Плзењски крај, Чешка Република